EBCDIC je engleska kratica za Extended Binary Coded Decimal Interchange Code i onačava 8-bitni znakovni sustav (znakovna stranica, eng. codepage) koji se koristi na IBM mainframe operacijskim sustavima z/OS, s/390, AS/400 i i5/OS. EBCDICC se također rabilo za razna ne-IBM porodice računala kao na primjer: Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD i Hewlett-Packard HP MPE/iX. EBCDIC kodni sustav razvio od 6-bitnog BCD sustava za kodiranje bušenih kartica. Ovaj 6-bitni kodni sustav razvila je tvrtka IBM tijekom kasnih 1950-ih godina za svoja prva računala.

Znakovna stranica 

Dolje je pokazana CCSID 500 inačica EBCDIC. Znakovi 0x00–0x3F i 0xFF su upravni simboli, 0x40 je praznina, 0x41 je ne-prijeloma praznina, 0xCA je 'meka' crta.

 Kodne stranice
IBM
Protokoli prezentacijskog sloja